La palabra Thunderbirds según el contexto puede referirse a:

 USAF Thunderbirds, grupo de vuelo acrobático de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Cine y televisión 
 Thunderbirds, serie de televisión transmitida de 1964 a 1966;
 Thunderbirds Are Go, serie de televisión de 2015.
 Tres películas basadas en la serie de televisión de los años 1960:
 Thunderbirds Are GO (1966);
 Thunderbird 6 (1968);
 Thunderbirds (2004).

Informática 
 Mozilla Thunderbird, un cliente de correo electrónico.

Video juegos 
 Thunderbirds (video juego), video juego para PlayStation 2.